Ове́чкино — хутор в Быковском районе Волгоградской области России, входит в Солдатско-Степновского сельского поселения.

География 

Хутор расположен в Заволжье в 10 километрах восточнее села Солдатско-Степное.

Жителей мало.

В окрестностях посёлка — бахчи.

Инфраструктура 

Обслуживается отделением почтовой связи 404082, расположенным в селе Солдатско-Степном.

История 

Образовался в 1962 году. Получил своё название от бригадира фермы Овечкина Николая Федоровича.

Согласно данным 1968 и 1988 годов хутор находился в составе Солдатско-Степновского сельского совета.

C 2005 года посёлок входит в Солдатско-Степновское сельское поселение.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Населённые пункты Быковского района